Тофте:

Персоналии 
  (1795—1852) — норвежский бизнесмен, мэр Осло.
 Тофте, Вальдемар (1832—1907) — датский скрипач.
  (1562—1620) — английский переводчик и поэт.

Топонимы 
 Тофте — тауншип в округе Кук, Миннесота, США.